MBS steht für:

 3-Maleimidobenzoesäure-N-hydroxysuccinimid-Ester
 Mainichi Broadcasting System, ein japanischer Sender
 Mannheim Business School
 Marina Bay Sands, ein Hotel und Kasino in Singapur
 Martin-Buber-Schule
 Master of Business Studies
 Maul-belser Studios
 Max-Beckmann-Schule in Frankfurt am Main
 Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage, ein Verfahren, um Abfälle zu behandeln 
 Mehrbereichsschaummittel, ein Löschmittel
 Mehrdimensionale Bereichsdiagnostik Sozialpädiatrie
 Melbourne Business School, eine MBA-Schule in Australien
 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut
 Mitteldeutsches Braunkohlen-Syndikat, 1918 gegründet zur Sozialisierung der Kohlenwirtschaft des Deutschen Reiches
 Mohammed bin Salman aktueller Kronprinz von Saudi-Arabien und designierter Thronfolger
 Montafonerbahn (Unternehmen), Österreichisches Verkehrsunternehmen 
 Montpellier Business School, eine private, staatlich anerkannte wissenschaftliche Wirtschaftshochschule
 mortgage-backed security, ein hypothekenbesichertes Wertpapier
 Multi Bank Standard der österreichischen Banken
 Multi-Body Simulation, dt. Mehrkörpersimulation (MKS)
 Munich Business School, MBS München, private, staatlich anerkannte Hochschule in München
 Museum Buurtspoorweg, eine Museumseisenbahn in den Niederlanden
 Mutual Broadcasting System, US-amerikanische Radio-Gruppe (radio network)

mbs steht für:

 Sarangani (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen auf der Insel Mindanao, Philippinen 

Mb/s steht für:

 Megabit pro Sekunde, Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

MB/s steht für:

 Megabyte pro Sekunde, parallele Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

MBS